Dobrinovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Добриново) :
Dobrinovo, village bulgare de l'obchtina de Karnobat, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Dobrinovo, village bulgare de l'obchtina de Kardjali, situé dans l'oblast de Kardjali.